Taserujuk bezeichnet:
 Taserujuk (See, Kangaatsiaq, nördlich), See im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Taserujuk (See, Kangaatsiaq, südlich), See im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland